

Patronyme 

 Jean Nicolas Beauregard (1731-1804), prédicateur jésuite français ;
 Jean-Baptiste Grellet de Beauregard (1750-1829), administrateur, homme de loi et député français ;
 Elias Beauregard (fin ), colon américain d'origine française ;
 Pierre Gustave Toutant de Beauregard (1818-1893), général confédéré ;
 Charles-Albert Costa de Beauregard (1835-1909), historien et homme politique français ;
 Paul Beauregard (1853-1919), personnalité politique française ;
 Henry Savary de Beauregard (1862-1913), homme politique français;
 Alphonse Beauregard (1881-1924), poète québécois ;
 Georges de Beauregard (1854-1919), personnalité politique française ;
 Elie Beauregard (1884-1954), personnalité politique canadienne ;
 Alcide Beauregard (1917-1944), agent secret canadien ;
 Georges de Beauregard (1920-1984), producteur de cinéma français ;
 Olivier Costa de Beauregard (1911-2007), physicien français ;
 Stéphan Beauregard (1969-), acteur et homme d'affaires franco-canadien ;
 Mario Beauregard (1962-), neurobiologiste canadien ;
 Stéphane Beauregard (1968-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Robin Beauregard (1979-), joueuse de water-polo américaine ;
 Guillaume Beauregard (1978-), chanteur québécois ;
 Thomas Beauregard (1986-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Marie-Ève Beauregard, actrice canadienne.

Pseudonyme 

 Beauregard (1764-1810), général français.

Personnages de fiction 

 Jack Beauregard, personnage du film italo-franco-allemand Mon nom est Personne ;
 Remy Beauregard Hadley, personnage de Dr House ;
 Beauregard Duke, dit Bo, personnage de la série américaine Shérif, fais-moi peur ;
 Violette Beauregard, personnage de Charlie et la chocolaterie.

Titres 

 Beauregard (2008), mini-série française de Jean-Louis Lorenzi ;
 [[Beauregard (Pepper Rabbit)|Beauregard]]'', album du groupe de rock américain Pepper Rabbit

Toponyme 

 Boudy-de-Beauregard, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Beauregard, commune française de l'Ain ;
 Beauregard, commune française du Lot ;
 Beauregard-Baret, commune française de la Drôme ;
 Beauregard-de-Terrasson, commune française de la Dordogne ;
 Beauregard-et-Bassac, commune française de la Dordogne ;
 Beauregard-l'Évêque, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Beauregard-Vendon, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Beauregard, ancienne commune française de la Dordogne ;
 Beauregard - Boufflers - Buthegnémont, quartier ouest de Nancy ;
 Beauregard, quartier français de Thionville ;
 Beauregard, quartier français de Toulouse ;
 Beauregard, localité italienne de la colline d’Aoste ;
 Quartier Villejean - Beauregard, quartier français de la ville de Rennes en Ille-et-Vilaine ;
  ;
  ;
 Clermont-de-Beauregard, commune française de la Dordogne ;
 Fort de Beauregard, fortification française de Besançon ;
 Fort de Beauregard, fortification française de Fénay et Longvic ;
 Saint-Jean-de-Beauregard, commune française de l'Essonne ;
 Lac de Beauregard, lac artificiel italien de la Vallée d'Aoste.
 Plateau de Beauregard, montagne française en Haute-Savoie.
 Beauregard, sommet français de la Montagne du Conest en Isère.
 Beauregard, village américain du Mississippi.
 Étang de Beauregard, étang français dans l'Indre.
Beauregard est une communauté non incorporée située dans le comté de Lee, dans l'État de l’Alabama, aux États-Unis.

Autres 
 Festival Beauregard, festival français de musiques actuelles à Caen ;
 Beauregard, variété cultivée de patate douce originaire des États-Unis ;
 Beauregard (Star Trek), plante de l'univers de fiction Star Trek.



Homonymie de communes et d'anciennes communes en France